Досифей (Богверадзе) (в миру Дми́трий Зура́бович Богвера́дзе; род. 1964) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Бельгийский и Голландский.
 Богверадзе, Григорий Александрович (род. 1927) — советский хозяйственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1959).